В списке представлены населённые пункты Столбцовского района Минской области и их принадлежность к внутрирайонным административным единицам (сельсоветам). В состав района входят 201 сельский населённый пункт и один город районного подчинения — Столбцы, сельские населённые пункты объединены в 11 сельсоветов. Также сельские населённые пункты в свою очередь подразделяются на 193 деревни, 13 агрогородков, 10 хуторов и 4 посёлка; в 7 поселениях, имеющих статус населённого пункта никто не проживает (на 2013 год). По оценке Национального статистического комитета, по состоянию на 1 января 2020 года в городе Столбцы проживают 44,59 % населения района. Приблизительно 65 % населения, проживающих в условиях сельской местности проживают в населённых пунктах численностью жителей более 400 человек. Общая численность населения Столбцовского района (на 1 января 2020 года) — 38 800 человек.

Общая карта 
Легенда карты:

Список

Примечания 

Населённые пункты Столбцовского района